KÍ Klaksvig er en fodboldklub hjemmehørende i den færøske by Klaksvík.
Fra KÍ kom Todi Jónsson, som har spillet i Lyngby BK og FC København. Han er nu forhenværende fodboldspiller.
En af Færøernes landsholdsmålmænd, Jákup Mikkelsen, har spillet for klubben.
Klubben har pr. 2019 vundet det færøske mesterskab 18 gange og pokalturneringen (Løgmanssteypið) 6 gange. Den 24. september 2020 blev KÍ den første færøske klub, der kom videre til play-offs i Europa League, da de med Mikkjal Thomassen som træner vandt en 6-1 sejr mod de georgiske mestre Dinamo Tbilisi.

Titler

Det færøske mesterskab 
 Færøske mestre (20): 1942, 1952, 1953, 1954, 1956, 1957, 1958, 1961, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1972, 1991, 1999, 2019, 2021, 2022
 Toere (14): 1947, 1951, 1959, 1961, 1962, 1963, 1971, 1973, 1974, 1975, 1996, 1998, 2016, 2017

Færøske pokalturneringer 
 Løgmanssteypið
 Vindere (6): 1966, 1967, 1990, 1994, 1999, 2016
 Finalister (9): 1955, 1957, 1973, 1976, 1979, 1992, 1998, 2001, 2006, 2022

 Færøernes Super Cup
 Vindere (1): 2020
 Toere (1): 2017

Aktuel trup

Europæisk deltagelse

Kampe 

Noter
 QR: Kvalifikationsrunde
 1Q: Første kvalifikationsrunde
 2Q: Anden kvalifikationsrunde
 3Q: Tredje kvalifikationsrunde
 PO: Playoff-runde

Se også 
 KÍ Klaksvík (kvinder)

Referencer 

Fodboldklubber i Færøerne
Etableret i 1904
Klaksvík